Старый Бурец — село в Малмыжском районе Кировской области, в составе Большекитякского сельского поселения.

География 
Село расположено на высоте 74 м над уровнем моря.

Население

История 
По данным на 1771—1773 годы сельцо Никольское, Бурец тож принадлежало помещику Евграфу Озерову.

Примечания 

Населённые пункты Малмыжского района